Ngwane kan syfta på:

 Ngwanes Nationella befrielsekongress – politiskt parti i Swaziland
 Ngwane III (död 1780), kung i Swaziland
 Ngwane V (1876–1899), kung i Swaziland

Geografi

Sydafrika 

 Ngwane (vattendrag i Sydafrika), Östra Kapprovinsen,